Leninskij rajon  è un toponimo russo che indica:
Leninskij rajon – rajon nell'Oblast' autonoma ebraica
Leninskij rajon – rajon nell'Oblast' di Mosca
Leninskij rajon – rajon nell'Oblast' di Tula
Leninskij rajon – rajon nell'Oblast' di Volgograd
Leninskij rajon – rajon della Crimea